

Persone
 Aurelio Robotti (1913-1994) – ingegnere, docente universitario e pioniere dell'astronautica italiano
 Enzo Robotti (1935) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Ezio Robotti (1943) – politico italiano
 Luciano Robotti (1914-1988) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Luigi Robotti (1931-2017) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista o attaccante
 Mario Robotti (1882-1955) – generale italiano
 Michele Robotti (1890-1952) – ciclista su strada italiano
 Paolo Robotti (1901-1982) – politico italiano, cognato di Palmiro Togliatti
 Pietro Robotti (1900-1988) – imprenditore e filantropo italiano, naturalizzato statunitense
 Robotti (...–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante

Astronomia
 9796 Robotti – asteroide della fascia principale